Botta est un patronyme porté par de nombreuses personnalités (par ordre alphabétique) :
 Antoniotto, marquis de Botta-Adorno (1680-1774), diplomate.
 Carlo Giuseppe Guglielmo Botta (1766-1837), historien piémontais.
 Davide Botta (1997-), coureur cycliste italien. 
 Mario Botta (1943-), architecte suisse.
 Nicola Botta (1834-1886), avocat et homme politique italien.
 Paul-Émile Botta (1802-1870), archéologue, fils de Carlo.
 Pierre-Paul Botta (1741-1795), général de brigade français.
 Roman Botta, (1984- ), joueur professionnel italo-suisse de hockey sur glace.

Homonymie de patronyme